Покахонтас:

 Покахонтас — прозвище индейской принцессы Матоака, переводится как «маленькая баловница» ().
 «Покахонтас» — мультфильм (1995) студии Уолта Диснея.
 «Покахонтас 2: Путешествие в новый мир» — сиквел (1998) мультфильма.
 Покахонтас — центральное действующее лицо двух мультфильмов.
 Покахонтас: Принцесса американских индейцев — итальянский мультипликационный сериал 1997 года студий Mondo TV и SEK Animation Studio.
 Покахонтас (угольное месторождение) в Виргинии, США.
 (4487) Покахонтас — околоземный астероид из группы Амура (II), который был открыт 17 октября 1987 года.

Топоним (США) 
 Покахонтас (Айова)
 Покахонтас (Арканзас)
 Покахонтас (Виргиния)
 Покахонтас (Иллинойс)
 Покахонтас (Миссисипи)
 Холмы Покахонтас — археологический памятник культуры Плакемин в штате Миссисипи.
 Покахонтас (Миссури)
 Покахонтас (округ, Айова)
 Покахонтас (округ, Западная Виргиния)